Příjmení Sylla má více nositelů:

 Idrissa Sylla (* 1990), guinejský fotbalový reprezentant
 Issiaga Sylla (* 1994), guinejský fotbalový reprezentant
 Miroslav Sylla (1887–1979), český malíř a grafik

Externí odkazy